Runda de calificare a Cupei Davis 2023 va avea loc în perioada 3-5 februarie 2023. Cele 12 echipe câștigătoare ale acestei runde se vor califica pentru Turneul final al Cupei Davis 2023, în timp ce echipele învinse se vor califica în Grupa I Mondială a Cupei Davis 2023.

Sumar rezultate

Rezultate

Croația vs. Austria

Ungaria vs. Franța

Uzbekistan vs. Statele Unite

Germania vs. Elveția

Columbia vs. Marea Britanie

Norvegia vs. Serbia

Chile vs. Kazakhstan

Coreea de Sud vs. Belgia

Suedia vs. Bosnia și Herțegovina

Țările de Jos vs. Slovacia

Finlanda vs. Argentina

Portugalia vs. Republica Cehă

Note

Cupa Davis 2023